Secção da lista de códigos ATC.

R: Aparelho respiratório 

Códigos ATC